Лос Запотес има више значења:

 Лос Запотес (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Запотес (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Запотес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Запотес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Запотес (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Запотес (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Запотес (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Запотес (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Запотес (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Запотес (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Запотес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Запотес (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Запотес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Запотес (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Запотес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Запотес (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Запотес, Пуерто лос Запотес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Запотес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Запотес (Хуан Н. Мендез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Запотес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Запотес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Запотес (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Запотес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Запотес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Запотес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Запотес (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Запотес (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Запотес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику